Server Message Block, een netwerkprotocol
 System Management Bus, een simpele single-end-bus, gebruikt voor communicatie
 SMB (bedrijf), een farmaceutisch bedrijf 
 Surface Marker Buoy, een boei gebruikt bij duiken.
 Strijdt Met Beleid, een schaakclub in Nijmegen.
 SMB (studievereniging), de studievereniging voor Management en Bedrijfswetenschappen in Leiden
 Super Mario Bros., een platformspel voor de NES